

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zelwa – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Zelwa – kolonia wsi Bierniki w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra

Miejscowość na Białorusi 
 Zelwa – osiedle typu miejskiego w obwodzie grodzieńskim

Inne 
 Zelwa – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w województwie białostockim
 Zelwa – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Zelwie, w gminie Giby, w województwie podlaskim
 Zelwa – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim
 Zelwa – rzeka w obwodzie grodzieńskim

Zobacz też 
 Bitwa pod Zelwą